Horch 853 Voll & Ruhrbeck Sport Cabriolet () — кабриолет, выпущенный в 1937 году в единственном экземпляре немецким автопроизводителем Horch.

История автомобиля остаётся загадкой. Во время войны союзническими бомбардировщиками был уничтожен завод Voll & Ruhrbeck а вместе с ним и документация. Тем не менее автомобиль пережил хаос, был захвачен французским правительством и попал в руки маршала французской армии Жан Мари де Латр де Тассиньи. В послевоенное время был перемещён в Швейцарию, после чего был несколько раз перекуплен и реставрирован.

Автомобиль оснащён рядным 8-цилиндровым двигателем объёмом 4944 см³, развивающим мощность 120 л. с., и 4-супенчатой механической коробок передач; привод задний.

См. также 
 Horch 12
 Concours d’Elegance

Примечания

Ссылки 
 supercars.net Информация о модели

Автомобили Horch
Спортивные автомобили
Цвиккау